Тубинцы (самоназвание — ) — одно из адыгских (черкесских) племён.

В российской историографии известны с XVIII века. В 1837 году — царский генерал И. Ф. Бларамберг, составил «Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа», в котором написал:
Тубинцы являются одним из обособленных обществ абедзехского племени и говорят на том же диалекте черкесского языка. Они дерзки и занимают наиболее высокогорные и труднодоступные районы вблизи речек Пчега и Сгагваша, вплоть до снеговых вершин, южные склоны снеговых гор.

Л. Я. Люлье писал о том, что «туб» — это название местности, где живут абадзехи, и что они не связаны с убыхами.

После окончания Кавказской войны и депортации черкессов перестали существовать как народ.

Производные топонимы 
 Тубы
 Тубэ (с тюрк. — «гористая местность») — небольшая речка впадающая в Къолыкъопсе в 5 км выше аула Агуй. Также называется долина, занятая рекой.
 Тубэ к1эир (с адыг. — «гористая низина») — гора, расположена недалеко от Фишта. По горе назван перевал Тубинский (н/к).
 Также на Пшехе ранее располагался аул Туб

Примечания 

Адыгейцы
Исчезнувшие народы Кавказа